Never Breathe What You Can’t See () — студийный альбом панк-рок-музыканта Джелло Биафра и сладж-метал-группы Melvins, который был издан в 2004 году на лейбле Alternative Tentacles.

Об альбоме 
Бывший вокалист группы Dead Kennedys Джелло Биафра длительное время не выпускал новую музыку, и данный альбом, с поддержкой группы Melvins, превосходит все ожидания.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Jon Benet Milosevic — Guitars
 George W. McVeigh — Bass
 Saddam Disney — Drums, percussion, lead guitar (track 3, 5)

Приглашённые музыканты 
 Osama McDonald — Vocals
 Adam Jones — Guitars (track 4, 6, 7, 8)
 Adrienne Droogas — Vocals (backing)
 Wendy-O Matik — Vocals (backing)

Прочие 
 Marshall Lawless — Producer

Примечания 

Альбомы Melvins
Альбомы Alternative Tentacles